Martin Dibelius (1883–1947), théologien protestant allemand ;
 Otto Dibelius (1880-1967), évêque allemand.